U-203 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu U-93 z okresu I wojny światowej
 U-203 – niemiecki okręt podwodny typu VIIC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-203 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich